Монкриф (, ) — английская и французская фамилия. Известные носители:

 Монкриф, Сидни (род. 1957) — бывший американский баскетболист, игрок НБА.
 Монкриф, Франсуа Огюстен де Паради де (1687-1770) — французский поэт, член Французской академии.